Kasseler Straße 26 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kasseler Straße 26 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gohlis-Süd (G–M)
 Kasseler Straße 26 (Warburg)